Sprit kommer sannolikt av franska ésprit, "anda", "alkohol", latin spiritus, "andedräkt", "luft", "anda". En översättning av grekiskans pneu’ma.
Sprit kan syfta på:

 Sprit – en etylalkohol och psykoaktiv drog, se etanol
 Spritdryck – enligt alkohollagen en vätska som framställts genom destillering eller annan kemisk process och som innehåller etylalkohol
 Teknisk sprit – T-sprit, är orena etylalkohollösningar som kan innehålla spår av andra ämnen, inte är avsedda att drickas
 Rödsprit – en blandning med andra tyngre alkoholer, inte är avsedda att drickas
 Träsprit – en enklaste av alla alkoholer (metanol) och är akut giftig vid förtäring
 Ättiksprit – en blandning av ättiksyra och vatten
 Spritkök – ett kök eller brännare som används vid friluftsliv

Se även 
 Alkoholer – en typ av kemiska föreningar
 Alkohol (olika betydelser)

Källor